Laky ist der Familienname folgender Personen:

 Dezső Laky (1887–1962), ungarischer Statistiker, Hochschullehrer und Minister
 René Laky (* 1975), österreichischer Basketballspieler